Siliätsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Siliätsaaret (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (2 ha)
2. Siliätsaaret (ö i Finland), Lappland, Östra Lappland,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar